John Carter ou Johnny Carter peut faire référence à :

John Carter (1770-peut-être 1807), contrebandier britannique ;
John Carter (1907-1982), est un ingénieur du son, récompensé aux Oscars en 1976;
John Carter (1927-2015), est un acteur américain ;
John Carter (1928-1991), musicien américain de jazz ;
 (1934-2009), chanteur américain (The Dells - The Flamingos) ;
John Carter (né en 1941), homme politique du Texas ;
John Carter, monteur de cinéma ;
John Carter, (né en 1963), joueur américain de hockey sur glace ;
John Carter, astronome ;
(nl) John Carter (1857-1941), peintre hollandais

Personnages de fiction 
 Dr. John Carter, personnage de la série télévisée Urgences interprété par Noah Wyle.
 John Carter, héros fictif du Cycle de Mars d’Edgar Rice Burroughs.
 John Carter est également le titre de nombreuses adaptations en bandes dessinées.
 John Carter est le forgeron dans la dernière saison de la série télévisée La Petite Maison dans la prairie.

Cinéma 

 John Carter (2012) un film d'Andrew Stanton basé sur le personnage du Cycle de Mars.